Eros kan syfta på

 Eros – kärleksguden i grekisk mytologi
 Eros Airport – en flygplats i Windhoek i Namibia 
 Eros Glacier – en glaciär i Antarktis
 Eros House – en brutalistisk byggnad i södra London
 Erős Pista – en mycket stark paprikapasta från Ungern
 433 Eros – en asteroid 
 Livsdriften – del av Sigmund Freuds driftteori

Personer
 Eros Grezda (1995–), en albansk fotbollsspelare
 Eros Pisano (1987–), en italiensk fotbollsspelar
 Eros Poli (1960–), en italiensk tävlingscyklist
 Eros Ramazzotti (1963–), en italiensk sångare
 Eros Vlahos (1995–), en brittisk skådespelare och komiker